«Опасный возраст»:

 «Опасный возраст» — советский художественный фильм (1981, режиссёр Александр Прошкин)
 Опасный возраст (Quella età maliziosa) — итальянский художественный фильм (1975, режиссёр Сильвио Амадио)
 «Опасный возраст» — ежемесячная молодёжная общественно-правовая газета, периодическое издание МВД РФ
 «Опасный возраст» — пьеса Семёна Нариньяни (1961). Постановки: Ленком (1964 г, постановка С. Л. Штейна, режиссер А. П. Петроченко, композитор А. Я. Эшпай), другие театры.